Lynch puede referirse a:

Apellido 
 Lynch, apellido de origen irlandés.

Lugares 
 Villa Lynch: localidad argentina ubicada en el Gran Buenos Aires.

Personas 
 Charles Lynch (1736-1796): revolucionario estadounidense durante la Guerra de la Independencia; dio origen al término "linchamiento".
 Francisco Lynch (1795-1840), militar argentino.
 Patricio Lynch (1824-1886), militar chileno.
 Elisa Lynch (1833-1886): personaje histórico del Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza.
 Richard Irwin Lynch (1850-1924): botánico británico.
 Enrique Lynch Arribálzaga (1856-1935), zoólogo y ornitólogo argentino.
 Luisa Lynch (1864-1937), escritora feminista, periodista y socialité chilena. 
 Benito Lynch (1880-1951) escritor gauchesco argentino.
 Patricia Lynch (1898–1972), escritora irlandesa.
 Benito Suárez Lynch, seudónimo del escritor Jorge Luis Borges (1899-1986).
 John Lynch (1921-): historiador británico especializado en el hispanismo y el americanismo.
 Marta Lynch (Marta Lía Frigerio) (1925-1985), escritora argentina.
 Richard Lynch (1940-2012), actor estadounidense.
 Alberto Benegas Lynch (padre) (1909-1989), académico y docente argentino.
 Alberto Benegas Lynch (hijo) (1940-), académico y docente argentino, homónimo e hijo del anterior.
 John Douglas Lynch (1942-), herpetólogo estadounidense.
 Ray Lynch (1943), músico estadounidense.
 Peter Lynch (1944), empresario e inversor estadounidense.
 David Lynch (1946-): guionista y cineasta estadounidense
 George Lynch (1954-), guitarrista estadounidense de hard rock.
 Jane Lynch (1960-), actriz, escritora, comediante y cantante estadounidense.
 Jessica Dawn Lynch (1983), soldado estadounidense.
 Evanna Patricia Lynch (1991), actriz irlandesa («Luna Lovegood» en Harry Potter).
 Riker Lynch (1991), cantante, actor, compositor, músico y bailarín.
 Rydel Lynch (1993), cantante, bailarina y música.
 Rocky Lynch (1994), músico, cantante y compositor.
 Ross Lynch (1995), actor y cantante estadounidense.
 Ryland Lynch (1997), DJ.

Televisión 
 Lynch (2012), serie de televisión colombiana.

Otros 
 John Lynch (desambiguación): varias personas.